Avalon se poate referi la:
 Avalon, insulă mitologică din legendele arturiene
 Avalon, suburbie a orașului Sydney
 Avalon, album al formației Roxy Music